Discipline — десятий студійний альбом американської поп/R&B-співачки Джанет Джексон. Реліз відбувся 26 лютого 2008 року.

Список композицій 

Примітки
 означає співпродюсера

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Джанет Джексон 

Альбоми Джанет Джексон
Альбоми Island Records